Lindwurmbrunnen steht für:
 Lindwurmbrunnen (Essen)
 Lindwurmbrunnen (Klagenfurt)